gmina Dąbie – gmina miejsko-wiejska, powiat kolski, woj. wielkopolskie
 gmina Dąbie – gmina wiejska, powiat krośnieński, woj. lubuskie
również:
 gmina Dąbie – dawna gmina w woj. lubelskim, obecnie część gminy Łuków